Der Begriff Heiligkreuzorden steht für folgende katholische Ordensgemeinschaften:

 Orden vom Heiligen Kreuz
 Regularkanoniker vom Heiligen Kreuz

Siehe auch:
 Kreuzorden